Talca (stad), een stad en gemeente in de Chileense regio Maule
Talca (provincie), een provincie van Chili
Talca (geslacht), een geslacht van nachtvlinders uit de familie van de spanners (Geometridae)